Shintō steht für:
 Shintō (), japanische Religion
 Shintō (Gunma) (), Dorfgemeinde in der Präfektur Gunma, Japan
 Shintō (Schwert) (), Sammelbegriff für japanische Schwerter seit der Keichō-Zeit (1596–1615)

Shintō ist der Familienname folgender Personen:
 Katsuyoshi Shintō (* 1960), japanischer Fußballspieler

Siehe auch: